Кирилл Борисович Путырский (1 октября 1928, Ленинград, РСФСР, СССР — 8 июля 2021, там же) — советский и российский гребец, тренер по академической гребле. Заслуженный тренер СССР, Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в 1928 году в Ленинграде.

В 1946 году пришёл заниматься в гребной клуб «Красное Знамя» на Крестовском острове. Годом ранее поступил в Электротехнический техникум, где записался в велосекцию. Помимо этого принимал участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжам, конькам. Когда друг пригласил пойти в греблю, он сразу согласился. Попал в одну команду с В. Кирсановым, Ю. Морозовым, будущим первым олимпийским чемпионом среди гребцов Ю. Тюкаловым, Е. Третниковым, И. Макаровым, Е. Морозовым и Р. Захаровым. С этим составом знаменская восьмерка впервые победила в 1950 году на чемпионате СССР.

В 1952 году Кирилл Путырский становится чемпионом СССР в четвёрке с рулевым. Победу с ним разделил экипаж четверки: Б. Фёдоров, Г. Гущин и Е. Третников. В Дании на чемпионате Европы команды была удостоена серебряных медалей. Успешное выступление открыло гребцам дорогу на Олимпийские игры в Хельсинки, однако Олимпийский дебют оказался не вполне удачным: гребцы попали в финал, но в решающем заезде четвёрка финишировала лишь пятой.

В 1955 году восьмерка «Красного Знамени» в обновленном составе (из прежних гребцов остался сам Путырский, В. Кирсанов и Р. Захаров) выиграла чемпионат СССР. Впереди их ожидала подготовка к новым Олимпийским играм, но спортивное руководство для выступления в Мельбурне решило организовать другой состав участников.
 
Ещё до того, как закончить выступления, Кирилл Борисович начал тренировать на общественных началах женскую команду — двойку парную, в которую входили его жена Г. Вечерковская и О. Михайлова. Немного позднее Путырский принял под свою опеку экипаж четверки парной, где к Галине и Липе присоединились Л. Писарева и В. Калегина.

В 1959 году подопечные Кирилла Борисовича выиграли первенство Европы во Франции, но в следующем сезоне их постигла неудача в Англии. Тем не менее Зоя Ракицкая, наставником которой тоже был Путырский, в том же году была удостоена бронзовой медали, а вскоре двойка парная Вечерковская-Калегина на очередном чемпионате Европы в Чехословакии взяла «золото».

Кириллу Борисовичу начал работать в других странах: в Болгарии, где он тренировал и читал лекции, а затем и в ГДР: в 1966 году Кирилл Борисович возглавил работу с армейскими гребцами в Группе советских войск в Германии. Путырскому удалось там не только наладить тренировочный процесс с «академиками», но и с гребцами на байдарках и каноэ, шестеро из которых впоследствии стали мастерами спорта.

После завершения командировки Кирилл Борисович вернулся в гребной клуб «Знамя». Там он собрал мужскую восьмерку с загребным Константином Егоровым, которая вошла в сборную ВЦСПС и стала основным соперником сборной команды СССР. Однако в 1971 году на чемпионат Европы попала другая команда, которую, впрочем, тоже тренировал Путырский — четвёрка с рулевым, с загребным Анатолием Федоровым. Они были удостоены бронзовых медалей и получили право выступать на Олимпийских играх в Мюнхене.

Однако на эту Олимпиаду поехал лишь один воспитанник Путырского — Владимир Соловьёв, вошедший в сборный экипаж четверки распашной. Команда дошла до финала, показав абсолютно лучшее время.

Всего Путырский проработал на тренерском поприще 34 года. Перед выходом на пенсию он возглавлял Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по академической гребле, созданную на базе гребного клуба «Знамя». Всего им было подготовлено 37 мастеров спорта, 11 чемпионов и призёров первенств Европы, 27 чемпионов СССР.

Примечания

Ссылки 
 О человеке по делам его судите. Биография Кирилла Путырского.

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Тренеры по академической гребле СССР‎